Greminger ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Greminger (* 1994), deutscher Jazzmusiker (Schlagzeug)
 Thomas Greminger (* 1961), schweizerischer Diplomat